Lozzesi – abitanti di Lozza
Lozzesi – abitanti di Lozzo (Maccagno con Pino e Veddasca)
Lozzesi – abitanti di Lozzo Atestino
Lozzesi – abitanti di Lozzo di Cadore